Девятый этап Кубка мира по биатлону 2018/2019 проходил в городе Холменколлен (Норвегия) (21 марта — 24 марта 2019 года).

Таблица призовых мест 

Медальный зачёт 9-го этапа Кубка мира

Расписание соревнований

Результаты

Женская спринтерская гонка

Мужская спринтерская гонка

Женская гонка преследования

Мужская гонка преследования

Женская гонка с массовым стартом

Мужская гонка с массовым стартом 

9-й этап
Международные соревнования по биатлону в Норвегии